Albums
 With Love (Michael Bublé), een muziekalbum van de Canadese jazzzanger Michael Bublé uit 2006
 With Love (Michael Crawford), een muziekalbum van de Engelse zanger Michael Crawford uit 1992
 With Love (Amanda Lear), een muziekalbum van de Franse zangeres Amanda Lear uit 2008
 With Love (Craig Owens), een muziekalbum van de Amerikaanse zanger Craig Owens uit 2009
 With Love (Kenny Rogers), een compilatiealbum van de Amerikaanse zanger Kenny Rogers uit 1998
 With Love (Pete Townshend), een muziekalbum van de Engelse zanger en gitarist Pete Townshend uit 1976
 With Love (Bobby Vinton), een muziekalbum van de Amerikaanse zanger Bobby Vinton uit 1974
 With Love, Chér, een muziekalbum van de Amerikaanse zangeres Cher uit 1967

Singles
 With Love (Hilary Duff), een single van de Amerikaanse zangeres Hilary Duff uit 2007
 With Love (Suzanne Michaels), een single van de Nederlandse zangeres Suzanne Michaels uit 1984
 With Love (Tamta), een single van de Griekse zangeres Tamta uit 2007

Anders
 With Love (televisieserie), een Japanse televisieserie uit 1998
 With Love (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2021